Orăștioara (< ):

 Comuna Orăștioara de Sus (, ), o comună în județul Hunedoara, Transilvania
 Orăștioara de Sus, un sat în județul Hunedoara, Transilvania
 Orăștioara de Jos (, , o localitate în județul Hunedoara, Transilvania

Vezi și 
 Orăști (dezambiguizare)
 Orășeni (dezambiguizare)
 Orăscu (dezambiguizare)

 Orășanu (nume de familie)

 Orăștie

Toponime românești